Le Régiment de Tirailleurs Sénégalais (ou RTSM) est un régiment français.

Création et différentes dénominations 
  mai 1921: Création du Régiment de Tirailleurs Sénégalais du Maroc
  décembre 1922: Devient  Régiment de Tirailleurs Sénégalais

Liens internes 
 Liste des unités de tirailleurs sénégalais
 Liste des régiments français
 Liste des grades dans l'armée française

Liens externes

Sources et bibliographie 

TIR SEN, Maroc
Tirailleurs sénégalais